gentoolkit — набор скриптов для администрирования систем, работающих на Gentoo Linux. Для установки следует набрать: emerge gentoolkit .

gentoolkit 
Пакет содержит следующие инструменты Portage:
 eclean — Удаляет устаревшие архивы с исходными текстами и устаревшие бинарные пакеты.
 equery — Используется для выяснения принадлежности данных файлов к какому-либо пакету.
 euse — Утилита конфигурации USE-флагов.
 glsa-check — Проверяет общую безопасность системы.
 revdep-rebuild — Сканирует и исправляет нарушенные зависимости.

gentoolkit-dev
eviewcvs — Генерирует URL для ViewCVS
gensync — Синхронизирует локальное дерево Portage с произвольного репозитория.
ekeyword — Изменяет/обновляет ключевые слова в наборе ebuild'ов.
ebump — Сообщает номер ревизии ebuild'а и всех поддерживаемых файлов.
echangelog — Автоматически генерирует changelog записи в файле ebuild.

См. также 
 Gentoo
 Portage
 Kuroo

Ссылки 
 Gentoo Linux Documentation -- Gentoolkit
 Справка по gentoolkit
 Справка по gentoolkit-dev

Gentoo